Stern steht für:

 Stern, selbstleuchtender Himmelskörper
 Stern (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Stern (Geometrie), geometrische Form
 Stern (Heraldik), Figur der Wappenkunde
 Stern (Topologie), Unterkomplex eines Simplizialkomplexes
 Stern (Zeitschrift), deutsches Wochenmagazin (ab 1948)
 Stern (Novelle) von Yukio Mishima (1960)
 Stern, Schriftzeichen, siehe Sternchen (Schriftzeichen)
 Stern, Bestandteil des militärischen Ranges, siehe Rangabzeichen
 Stern, Bewertungssymbol in der Gastronomie, siehe Guide Michelin #Sterne, „Bib Gourmand“ und „Teller“ (Assiette)
 Hotelstern, Bewertungssymbol zur Klassifikation von Hotels
 Stern, heller Fleck auf der Stirn bei Pferden, siehe Abzeichen (Pferd) #Abzeichen am Kopf
 Stern, Symbol auf der Telefontastatur
 Stern, traditionelles Gebäck aus dem südwestdeutschen Pfullingen, siehe Mutschel
 Stern oder Sternen, Ausgabestelle für den Haustrunk von Brauereien, siehe Brauerstern
 Stern-Garagen, Parkhaus in Chemnitz
 Stern Pinball Incorporated, Flipperkasten-Hersteller aus Chicago

Unternehmen:
 Jacob S.H. Stern, deutsches Bankhaus
 Stern-Brauerei Essen, Brauerei in Essen
 Weingut Stern, Rheinland-Pfalz
 S·T·E·R·N, Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH, Berlin

Geografie:
 Stern (Gemeinde Altheim), Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Altheim, Oberösterreich
 Stern (Großweil), Weiler in Großweil, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Stern (Abtei), Ort in der Gemeinde Abtei, Südtirol
 Stern (Potsdam), Wohnplatz in Potsdam, Brandenburg
 Am Stern (Gera), Siedlung in Gera, Thüringen

Plätze, Gebäude:
 Stern (Eisenach), Kulturdenkmal in Eisenach
 Am Stern (Bremen), Platz in Bremen
 Am Stern (Kassel), Platz in Kassel
 Großer Stern, Platz im Berliner Tiergarten
 Haus Stern, Adelshof in Warburg

Der Stern steht für:
 Der Stern (Tarot), Trumpfkarte des Tarot
 Der Stern (Zeitschrift, 1938/39), deutsche Zeitschrift
 Der Stern, deutscher Titel von L’étoile (Oper) von Emmanuel Chabrier

Siehe auch:
 Sterngraph (Klasse)
 künstlicher Stern (Lichtstrahl)
 Zimbelstern (Orgelregister)
 Sternlein (Pflanze)
 Schloss Stern (Begriffsklärung)
 Zum Stern (Begriffsklärung)
 Sterne (Begriffsklärung)
 Sternchen (Begriffsklärung)
 Sterntaler (Begriffsklärung)
 Glücksstern (Begriffsklärung)
 Unstern (Begriffsklärung)

Abkürzung